{{DISPLAYTITLE:(6017) 1991 PY11}}

A (6017) 1991 PY11 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henry Holt fedezte fel 1991. augusztus 7-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (6001–6500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói